Curren steht für: 
 Kevin Curren (* 1958), ehemaliger südafrikanischer Tennisspieler
 Toyota Curren, Automodell der Marke Toyota